Der vierte Mann steht für:

 eine Kurzgeschichte aus der Sammlung Der Hund des Todes von Agatha Christie (1933)

Film und Fernsehen:
 Der vierte Mann (1952) (Kansas City Confidential), US-amerikanischer Spielfilm
 Der vierte Mann (1983) (De vierde man), niederländischer Spielfilm
 Der vierte Mann (1990), österreichisch-deutscher Fernsehfilm
 Der vierte Mann (2014) (Den fjärde mannen), schwedischer Fernsehmehrteiler
 Der vierte Mann (2019), österreichisch-deutscher Fernsehfilm 
 Tatort: Der vierte Mann, deutscher Fernsehfilm aus der Tatort-Reihe (2004)